Die Tallinn Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Tallinn. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 26. September bis 2. Oktober 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tallinn Open 2022 findet vom 24. bis 25. September 2022 statt. Ausgespielt werden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Tallinn